Jerzy Osiński (1906-1982) – polski dziennikarz;
 Jerzy Osiński (ur. 1936) – polski rolnik, poseł na Sejm X kadencji;
 Jerzy Osiński (1951-2016) – polski specjalista budowy i eksploatacji maszyn.
 Jerzy Osiński (1971-) – polski psycholog, dr hab. nauk społecznych